Абду́ллин (; ) — тюркская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от личного имени Абдулла [от арабского «абд» + «улла» − раб Аллаха, раб бога].

Абдуллин 
 Абдуллин, Азат Хамматович (род. 1930) — башкирский писатель, драматург и публицист.
 Абдуллин, Азгар Ханифович (1923—1993) — татарский композитор, дирижёр, музыковед, педагог.
 Абдуллин, Александр Рафкатович (род. 1962) — украинский политик.
 Абдуллин, Анвар Абдуллинович (1917—2002) — Герой Советского Союза.
 Абдуллин, Байрас Фуатович (1951—2004) — советский и российский дирижёр, тромбонист, композитор, педагог, подполковник внутренней службы России.
 Абдуллин, Вахит Абдуллинович (1914—1990) — советский экономист.
 Абдуллин, Гафар Абдуллович (1930—2008) — советский и российский строитель.
 Абдуллин, Гусман (1885—1965) — Герой Социалистического Труда.
 Абдуллин, Денис Маратович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Абдуллин, Ибрагим Ахметович (1920—2005) — башкирский писатель, поэт и драматург.
 Абдуллин, Ильгиз Галеевич (1940—2008) — советский и российский учёный.
 Абдуллин, Ильдар Шаукатович (род. 1954) — российский учёный в области физики и химии плазмы.
 Абдуллин, Мавр Ергалиевич (род. 1973) — казахстанский чиновник.
 Абдуллин, Мазгар Гилязетдинович (1912—1942) — советский писатель и журналист.
 Абдуллин, Мансур Идиатович (1919—1996) — Герой Советского Союза.
 Абдуллин, Миннивасик Гатауллович (род. 1946) — советский легкоатлет.
 Абдуллин, Муртаза Мустафьевич (1910—1946) — советский театральный художник.
 Абдуллин, Муслим Мукимович (1916—1996) — советский певец.
 Абдуллин, Нигматулла Тухбатуллович (1937—2021) — Герой Социалистического Труда.
 Абдуллин, Нурболат Кадыралиевич (Nurbullin) (род. 1986) — казахстанский эстрадный певец.
 Абдуллин, Нурлан Муханович (род. 1964) — казахстанский певец.
 Абдуллин, Раиль Раисович (род. 2000) — российский футболист.
 Абдуллин, Раушан Мухамедович (1988—2008) — Герой Российской Федерации.
 Абдуллин, Ришат Мукимович (1916—1988) — советский певец.
 Абдуллин, Риф Мударисович (род. 1948) — башкирский художник.
 Абдуллин, Рубин Кабирович (род. 1950) — ректор Казанской консерватории.
 Абдуллин, Скак (1936—2002) — чабан, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Абдуллин, Сулейман Аюпович (1928—2002) — башкирский народный певец.
 Абдуллин, Тимерьян Габдрахманович (1926—2022) — советский микробиолог.
 Абдуллин, Хизмет (1925—1986) — уйгурский писатель и поэт, переводчик.
 Абдуллин, Эдуард Борисович (1940—2020) — учёный, педагог, вице-президент РОСИСМЕ.
 Абдуллин, Эмиль Марсович (род. 1989) — российский лыжник.



См. также